Серо Куате има више значења:

 Серо Куате (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Куате (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Куате (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Куате (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Серо Куате (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Куате (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику